Seppo Kangasniemi (Ylojarvi, 5 de septiembre de 1941) es un expiloto de motociclismo finlandés que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1966 hasta 1975. Su mejor temporada fue en 1974, cuando acabó en el vigésimo primer lugar de la general de la cilindrada de 500cc.

Resultados 
Sistema de puntos de 1950 a 1968:

Sistema de puntuación a partir de 1969:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de Yamaha
Pilotos de motociclismo de Finlandia
Pilotos de Kawasaki